«Ишыг» () — первый женский журнал на азербайджанском языке. Публиковался на еженедельной основе. Всего было опубликовано 68 номеров.

История 
Первый номер журнала был опубликован  года. Материальную поддержку для издания газеты оказывал Гаджи Зейналабдин Тагиев. Издателем газеты был публицист и адвокат Мустафа-бек Алибеков, а редактором — его жена, Хадиджа Алибекова.  Издание печаталось на азербайджанском языке. На 8-12 страницах газеты печатались статьи на русском языке. Издание, которое, объединяло женщин - интеллигентов того времени, публиковалось до 1912 года.

Обложка 
На обложке журнала была изображена молодая женщина в головном покрытии, которая держала за руку ребенка и указывала ему на восходящее солнце, которое излучало свет (отсылка к названию журнала:  — свет).

Редакция 
Мустафа-бек Алибеков родился в 1872 году в Шеки, был общественным деятелем, переводчиком, публицистом и адвокатом.

Хадиджа Алибекова родилась в 1884 году в Тифлисе, где и получила начальное образование в русской женской гимназии, а затем в Закавказском Ольгинском институте акушерства и гинекологии.

См. также 

 Литературный Азербайджан
 Азербайджан гадыны

Примечания 

Средства массовой информации Азербайджана
Пресса в Азербайджане
Газеты Азербайджана
Журналы Азербайджана